Dubreuil ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Dubreuil (1842–1916), französischer Rosenzüchter
 Hélène Dubreuil (* 1967), französische Szenenbildnerin
 Laurent Dubreuil (* 1992), kanadischer Eisschnellläufer
 Louis Audouin-Dubreuil (1887–1960), französischer Soldat und Expeditionsteilnehmer
 Marie-France Dubreuil (* 1974), kanadische Eiskunstläuferin
 Maroussia Dubreuil (* 1982), französische Journalistin, Schauspielerin und Model
 Pascal Dubreuil, französischer Cembalist
 Pierre Dubreuil (1872–1944), französischer Kunstphotograph
 Paul-Henri Dubreuil (* 1971), französischer Unternehmer
 Victor Dubreuil (~1840–1910), französisch-US-amerikanischer Maler

Dubreuil ist der Name einer Ortschaft auf Mauritius:
 Dubreuil (Mauritius)

Dubreuil ist der Name einer französischen Holding:
 Groupe Dubreuil

Siehe auch:
 Dubreil